De Verbandsliga Hamburg 1992/93 was het 48ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

SC Concordia Hamburg werd kampioen en nam net als vicekampioen FC St. Pauli Amateure aan de eindronde om te promoveren. Geen van beide kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1991/92